

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 White Plains – census-designated place della Contea di Calhoun, Alabama
 White Plains – census-designated place della Contea di Surry, Carolina del Nord
 White Plains – città della Contea di Greene, Georgia
 White Plains – città della Contea di Hopkins, Kentucky
 White Plains – capoluogo della Contea di Westchester, New York

Musica 
 White Plains – gruppo musicale pop britannico